Sium nudicaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Sium nudicaule ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
nudicaule